Charles Le Clerc ist der Name folgender Personen:
* Charles Léon Ernest Le Clerc de Juigné (1825–1886), französischer Politiker, Abgeordneter der Nationalversammlung (1871–1876)
 Charles Marie Le Clerc de Juigné (1764–1826), französischer Soldat, Mitglied der Chambre des Pairs (1823–1826) 
 Charles Philibert Gabriel Le Clerc de Juigné (1762–1819), französischer Soldat, Mitglied der Chambre des Pairs (1815–1819)

Siehe auch:
 Charles Leclerc